Беллер
 Беллер, Александр Иванович (1804—1880) — глухонемой, учитель рисования в институте глухонемых.
 Беллер, Ольга Александровна — российская спортсменка (международные шашки), тренер.

Примечания